Dit is een lijst van planetoïden 100601-100700 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 100601 - || 1997 RF4 || 4 september 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100602 - || 1997 RD9 || 10 september 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100603 - || 1997 RN9 || 15 september 1997 || Modra || A. Galád, A. Pravda
|-
| (100604) Lundy || 1997 RY9 || 11 september 1997 || Ukkle || T. Pauwels
|-
| 100605 - || 1997 SR1 || 23 september 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100606 - || 1997 SU2 || 25 september 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100607 - || 1997 SB4 || 26 september 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100608 - || 1997 SQ6 || 23 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100609 - || 1997 ST6 || 23 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100610 - || 1997 ST18 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100611 - || 1997 SR19 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100612 - || 1997 SL25 || 29 september 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100613 - || 1997 SM31 || 28 september 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100614 - || 1997 SX34 || 28 september 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 100615 - || 1997 TX1 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100616 - || 1997 TN2 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100617 - || 1997 TQ2 || 3 oktober 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100618 - || 1997 TJ11 || 3 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100619 - || 1997 TK14 || 4 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100620 - || 1997 TM20 || 3 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100621 - || 1997 TX23 || 11 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100622 - || 1997 TK26 || 13 oktober 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100623 - || 1997 TP27 || 3 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100624 - || 1997 TR28 || 6 oktober 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100625 - || 1997 UZ || 22 oktober 1997 || Kleť || Kleť
|-
| 100626 - || 1997 UE2 || 21 oktober 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100627 - || 1997 UD3 || 19 oktober 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100628 - || 1997 UX3 || 26 oktober 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100629 - || 1997 UL5 || 21 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100630 - || 1997 UQ7 || 22 oktober 1997 || Ondřejov || P. Pravec
|-
| 100631 - || 1997 UH8 || 29 oktober 1997 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 100632 - || 1997 UZ12 || 23 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100633 - || 1997 UX13 || 23 oktober 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100634 - || 1997 UE24 || 30 oktober 1997 || Anderson Mesa || B. A. Skiff
|-
| 100635 - || 1997 UQ24 || 30 oktober 1997 || Bergisch Gladbach || W. Bickel
|-
| 100636 - || 1997 UY26 || 26 oktober 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100637 - || 1997 VF2 || 1 november 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100638 - || 1997 VS2 || 1 november 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100639 - || 1997 VV3 || 6 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100640 - || 1997 VY3 || 7 november 1997 || Zeno || T. Stafford
|-
| 100641 - || 1997 VO4 || 3 november 1997 || Sormano || V. Giuliani, F. Manca
|-
| 100642 - || 1997 VV4 || 4 november 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| 100643 - || 1997 VZ5 || 9 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100644 - || 1997 VV6 || 1 november 1997 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 100645 - || 1997 VP8 || 3 november 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100646 - || 1997 WR || 19 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100647 - || 1997 WS2 || 23 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100648 - || 1997 WZ2 || 23 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100649 - || 1997 WF4 || 20 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100650 - || 1997 WN4 || 20 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100651 - || 1997 WU10 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100652 - || 1997 WN11 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100653 - || 1997 WD12 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100654 - || 1997 WM12 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100655 - || 1997 WJ14 || 22 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100656 - || 1997 WD17 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100657 - || 1997 WT18 || 23 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100658 - || 1997 WH20 || 25 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100659 - || 1997 WM20 || 25 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100660 - || 1997 WL21 || 30 november 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100661 - || 1997 WZ26 || 28 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100662 - || 1997 WM28 || 29 november 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100663 - || 1997 WN30 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100664 - || 1997 WZ35 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100665 - || 1997 WT36 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100666 - || 1997 WO37 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100667 - || 1997 WH40 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100668 - || 1997 WH44 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100669 - || 1997 WK50 || 28 november 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100670 - || 1997 WV50 || 29 november 1997 || Socorro || LINEAR
|-
| 100671 - || 1997 WN57 || 26 november 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100672 - || 1997 WF58 || 30 november 1997 || La Silla || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| 100673 - || 1997 XY || 3 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100674 - || 1997 XX1 || 2 december 1997 || Nachi-Katsuura || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (100675) Chuyanakahara || 1997 XP2 || 4 december 1997 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| 100676 - || 1997 XO5 || 6 december 1997 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 100677 - || 1997 XO6 || 5 december 1997 || Caussols || ODAS
|-
| 100678 - || 1997 XV9 || 4 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100679 - || 1997 XV10 || 15 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100680 - || 1997 XW10 || 15 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100681 - || 1997 YD1 || 19 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100682 - || 1997 YE1 || 19 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100683 - || 1997 YW1 || 20 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100684 - || 1997 YX1 || 21 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100685 - || 1997 YH2 || 21 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100686 - || 1997 YA3 || 24 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100687 - || 1997 YF4 || 23 december 1997 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100688 - || 1997 YU5 || 25 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100689 - || 1997 YW6 || 25 december 1997 || Chichibu || N. Sato
|-
| 100690 - || 1997 YY6 || 25 december 1997 || Stakenbridge || B. G. W. Manning
|-
| 100691 - || 1997 YF7 || 25 december 1997 || Saji || Saji
|-
| 100692 - || 1997 YJ7 || 27 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100693 - || 1997 YP9 || 26 december 1997 || Haleakala || NEAT
|-
| 100694 - || 1997 YH11 || 21 december 1997 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 100695 - || 1997 YK11 || 28 december 1997 || Cloudcroft || W. Offutt
|-
| 100696 - || 1997 YJ14 || 31 december 1997 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 100697 - || 1997 YB15 || 28 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100698 - || 1997 YK15 || 29 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100699 - || 1997 YR17 || 31 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 100700 - || 1997 YX17 || 31 december 1997 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten